Mas Margall (Avinyonet de Puigventós), masia d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)
 Mas Margall (Port de la Selva), masia del Port de la Selva (Al Empordà)
 Mas Margall (Siurana), masia de Siurana (Alt Empordà)